Магия войны. Тень Повелителя — российская компьютерная игра, разработанная компанией Targem Games и изданная компанией Бука. Сочетает черты стратегии и RPG.

Игровой процесс 
Действие игры происходит в фэнтезийном мире, в котором игрок выбирает одного из 4 типов героев, каждый из которых имеет собственную специализацию:
 Маг хаоса.
 Маг природы.
 Маг энергии.
 Полководец.

Выбрав персонажа, игрок может нанять различные боевые отряды, которые, как и персонаж, могут улучшаться и получать опыт, начисляемый за убийства врагов и выполнение квестов.

В мире игры существуют города, где игрок может приобретать улучшенное оружие для своей армии, а также продавать и покупать различные артефакты.

Сюжет 
Издревле от натисков Хаоса мир охранял магический кристалл, создававший защитную ауру вокруг всего сущего. За пределами ауры реальность была искажена.

Изначально Внутренний мир был поделен на три государства — Империю людей, Царство эльфов, Землю гномов. После ухода гномов в подземные чертоги, Император людей и Высокая хранительница эльфов объявили их свободными навеки. С течением времени в этих местах образовалось несколько свободных поселений, в которых жили представители различных рас.

Однако спустя некоторое время в Царстве эльфов появляется колдун и завоевывает доверие Высокой Хранительницы Эльфов. Он дарит ей чудесную диадему, благодаря которой она становится более решительной в делах и поистине великой повелительницей своего народа. В какой-то момент эльфы вспоминают, что попали в этот мир из-за катаклизма, который они называют "Сдвигом". Под руководством колдуна разрабатывается план возвращения эльфов на родину, согласно которому магический кристалл должен быть разрушен.

Развязалась жестокая война, эльфы неумолимо приближались к Центру мира, но появляется наемник, под его командованием люди вынудили их начать мирные переговоры.

Такой поворот событий не устраивал Колдуна: при странных обстоятельствах погибает Великая Хранительница, а во Внутренний мир вторгается орда нежити, рвущаяся к Магическому кристаллу.

Главный герой — выпускник Имперской школы магов. По традиции каждый выпускник должен пройти испытание в Гильдии боевых магов, которая состоит из огромной сети магических башен по всему Внутреннему миру. Случайно он узнает, что остановить натиск нежити можно с помощью некоего артефакта гномов, который очень давно был потерян. Остается совсем мало времени — Колдуну известно об угрозе — чтобы разыскать артефакт и уничтожить Чёрную цитадель Колдуна и сохранить целостность мира.

Рецензии 

Крупнейший российский портал игр Absolute Games поставил игре 66 %. Обозреватели отметили хорошую графику и игровой процесс. К недостаткам были отнесены слабые битвы и искусственный интеллект. Вердикт: «Вердикт, к сожалению, закономерен. Разработчики из Targem Games не стали оригинальничать и налетели на тот самый риф, который уже погубил немало аналогичных проектов. Аллегорическая погоня за двумя зайцами в очередной раз закончилась тем, что в игре не оказалось ни нормальной стратегии, ни захватывающего, насыщенного событиями и диалогами, ролевого приключения. Если SpellForce как-то выезжала за счет полноценной RTS-составляющей, то о «Магии войны» этого, увы, не скажешь — столь обожаемое нами строительство домиков носит весьма опосредованный характер (развитие городов больше зависит от редких ресурсов, которые мы можем туда притащить и обменять на свободно конвертируемое золото). Вопрос же о том, возможно ли вообще создание качественного игрового коктейля, объединяющего RTS и RPG, где ни один из ключевых элементов этих популярнейших жанров не был бы забыт, остается открытым. Подозреваю, что «Магия войны» — не последняя ласточка.».

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный форум

Компьютерные игры, разработанные в России
Игры для Windows
Компьютерные игры, изданные «Букой»
Компьютерные игры 2003 года